Иоа́ннис Фетфаци́дис (; 21 декабря 1990, Драма, Греция) — греческий футболист, полузащитник клуба СПАЛ и сборной Греции. Участник чемпионата Европы 2012.

Карьера 
Фетфацидис начал заниматься футболом в 6 лет. Его отец также, в прошлом, футболист. Когда футболист перешёл в структуру «Олимпиакоса», клуб помог ему с лечением гормоном роста.

31 октября 2009 года Иоаннис дебютировал в греческом чемпионате в матче против афинского «Атромитоса».

4 ноября 2009 году вышел на поле на 39-й минуте гостевого матча Лиги чемпионов против льежского «Стандарда», заменив Лусиано Галлетти

15 июля 2010 года в Тиране он впервые вышел на поле, на 71-й минуте, в матче Лиги Европы против албанской «Бесы», заменив Джавада Заири. А свой первый гол за пирейцев, забил всё тому же клубу «Беса». Матч закончился разгромом албанской дружины со счётом 6:1.

16 октября 2010 года забил свой первый гол в греческой Суперлиге клубу «Ксанти», заменив в том матче Денниса Роммедаля. Матч закончился победой «Олимпиакоса» (3:0). Второй гол забил в матче с «Ларисой», это был последний матч сезона.

В начале сентября 2010 года продлил свой контракт до 2015 года, с увлечением заработной платы.

23 ноября 2011 года на стадионе «Велодром» забил гол в матче группового этапа Лиги чемпионов против французского «Олимпика», тем самым помог клубу занять 3-е место в группе F.

В сборной 
Фетфацидис дебютировал в сборной 8 октября 2010 года, в матче со сборной Латвии на стадионе «Караискакис», на 82-й минуте, заменив Сотириса Ниниса. Свой первый гол за национальную команду забил в товарищеском матче, против сборной Канады. Остальные два его мяча пришлись на отборочные матч «Евро-2012» с сборной Мальты.

Достижения 
 Чемпион Греции (3): 2010/11, 2011/12, 2012/13
 Обладатель Кубка Греции (2): 2011/12, 2012/13
 Чемпион Саудовской Аравии: 2015/16
 Обладатель кубка короля Саудовской Аравии: 2016
 Обладатель Суперкубка Саудовской Аравии: 2016

Статистика

Клубная

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Olympiacos FC
 Olympiacos FC/Players Profile

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Аль-Ахли» Джидда
Игроки ФК «Арис» Салоники